Дженада:
 Дженада — город и муниципалитет на западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Дженада — округ на западе Бангладеш, в области Кхулна.